Červený Kameň (en slovaque : « pierre rouge ») peut désigner :
 Červený Kameň, une commune de la région de Trenčín en Slovaquie ;
 Červený Kameň, un château situé à Častá en Slovaquie.